Чарльз Джон Дэ́ниелс (; родился 7 сентября 1986, Харлоу), более известный как Ча́рли Дэ́ниелс () — английский футболист, защитник.

Футбольная карьера 
Родился в Харлоу, Эссекс, но детство провёл в Уолтем-Форест. Играл за юношескую команду «Норвич Сити», после чего стал игроком академии лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур». В июле 2005 года подписал свой первый профессиональный контракт.

В сезоне 2006/07 Дэниелс отправился в аренду в «Честерфилд», но уже во втором матче получил травму связок колена и вернулся в «Тоттенхэм».

Летом 2007 года отправился в аренду в клуб «Лейтон Ориент», где провёл весь сезон 2007/08.

В августе 2008 года отправился в месячную аренду в «Джиллингем». Дебютировал за клуб 30 августа 2008 года в игре против «Аккрингтон Стэнли», а 6 сентября забил гол в ворота «Гримсби Таун». В конце сентября вернулся в «Тоттенхэм».

В зимнее трансферное окно в январе 2009 года Дэниелс перешёл в «Лейтон Ориент» в качестве свободного агента, так как есть контракт с «Тоттенхэм Хотспур» истёк.

В ноябре 2011 года Дэниелс перешёл в «Борнмут», изначально на правах аренды, так как трансферное окно было закрыто, но с января 2012 года «Борнмут» получил на него полные права, а Чарли подписал с клубом контракт сроком на три с половиной года. В сентябре 2017 года Дэниелс продлил свой контракт с «вишнями» на три года.

Статистика выступлений

Достижения 
 Борнмут
 Гол месяца английской Премьер-лиги: август 2017
 Второе место в Лиге один: 2012/13
 Победитель Чемпионшипа: 2014/15

Примечания

Ссылки 

 Профиль  на официальном сайте «Борнмута» 
 Профиль  на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Борнмут»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»